Rochet steht für:

 Rochet-Schneider, französischer Automobilhersteller 
 Rochet Frères, französischer Automobilhersteller 
 Société Rochet, französischer Automobilhersteller 
 Rochet (Motorradhersteller), ehemaliger französischer Motorradhersteller
 Sergio Rochet (* 1993), uruguayischer Fußballspieler 

Siehe auch:

 Rochett, ein liturgisches Gewand der römisch-katholischen Kirche